Bürgermeisterei Bettingen steht für:

 Bürgermeisterei Bettingen (Kreis Bitburg), historisches Verwaltungseinheit im Kreis Bitburg
 Bürgermeisterei Bettingen (Kreis Saarlouis), historisches Verwaltungseinheit im Kreis Saarlouis